Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2003 (oryg. SAP United States Grand Prix) – 32. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 29 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 15 w sezonie 2003 po raz czwarty na torze Indianapolis Motor Speedway. W odbywającym się 28 września 2003 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Stany Zjednoczone
2003
2003 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indianapolis